El Partit Popular de Galícia (PPdeG, en gallec: Partido Popular de Galicia) és l'organització gallega del Partit Popular, que funciona de manera autònoma des del 1991.

Compta amb 1.753 regidors, 41 diputats al Parlament de Galícia i 10 en el Congrés dels Diputats. El seu president fou Manuel Fraga fins al 2005. L'actual és Alberto Núñez Feijóo.

Resultats electorals

Eleccions al Parlament de Galícia

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 

Partits polítics de Galícia
Galicia